Příjmení Chlup nosí více osobností:

 Jan Chlup (1889–1968) – český učitel a sociální pracovník
 Otmar Chlup (1910–1938) – český voják
 Otokar Chlup (1875–1965) – český vysokoškolský pedagog
 Radek Chlup (* 1972) – český religionista, publicista a překladatel
 Rudolf Chlup (1879–1961) – český hudební skladatel
 Vít Chlup (1920–1995) – český klavírista, pozounista a dirigent
 Zdeněk Chlup (1921–2002) – český architekt a politik

Související články 
 Chlup

Česká příjmení